The Quiet American steht für:

 The Quiet American, Originaltitel von Der stille Amerikaner, Roman von Graham Greene (1955)
 The Quiet American, Originaltitel von Vier Pfeifen Opium, Film von Joseph L. Mankiewicz (1958)
 The Quiet American, Originaltitel von Der stille Amerikaner (Film), Film von Phillip Noyce (2002)